Флорес Магон има више значења:

 Флорес Магон (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Флорес Магон (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флорес Магон (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флорес Магон, Гиљермо Пријето (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флорес Магон (Тапалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флорес Магон (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флорес Магон (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флорес Магон (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Флорес Магон (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Флорес Магон (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Флорес Магон (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Флорес Магон, Сан Хулијан (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику